Tumbledown – film TV del 1988 diretto da Richard Eyre
Tumbledown – film del 2013 diretto da Todd Verow
Tumbledown - Gli imprevisti della vita (Tumbledown) – film del 2015 diretto da Sean Mewshaw